Ива́н Лагуте́нко:
 Лагутенко, Иван Никитович (1915—1956) — лётчик-ас, Герой Советского Союза.
 Лагутенко, Иван Петрович (1885—1921) — участник революционного движения в Юзовке, большевик.